Низово́е — название населённых пунктов.

Россия 
 Низовое — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Низовое — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Низовое — село в Муромцевском районе Омской области.
 Низовое — российское укрепление на территории современной Махачкалы, уничтоженное в ходе Кавказской войны

Украина 
 Низовое — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.

См. также 
 Низовое брожение